Extrakt (von lateinisch extractum, „Herausgezogenes, Auszug“, von extrahere „herausziehen, ausziehen“) steht für:
 Auszug, extrahierter Stoff, siehe Extraktion (Verfahrenstechnik)
 Drogenauszug, pharmazeutisch ausgezogener Stoff
 Extrakt, Summe nichtflüchtiger Inhaltsstoffe, etwa des Weins, siehe Weinsprache#E

Siehe auch: 
 Extraktion